Condado de Whitman
Massacre Whitman
Missão Whitman

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história